А́арон Джама́л Бру́кс (; родился 14 января 1985 года в Сиэтле, штат Вашингтон, США) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота Тимбервулвз». Играет на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
Был выбран под 26-м номером на драфте НБА 2007 года командой «Хьюстон Рокетс». Выступает под 0-м номером. В сезоне 2009/2010 был признан самым прогрессирующий игроком НБА. В 2011 году сменил две команды — сначала выступал в «Финикс Санз», а затем уехал играть в китайскую команду «Гуандун Саузерн Тайгерс».

16 июля 2012 года Брукс подписал контракт с «Сакраменто Кингз». В период локаута выступал в Китайской баскетбольной ассоциации за «Гуандун Саузерн Тайгерс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Франклина (Сиэтл)
Баскетболисты США
Игроки «Орегон Дакс» (баскетбол)
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Гуандун Саузерн Тайгерс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Чикаго Буллз»